Fine Arts Publishing House () bezeichnet folgende chinesische Kunstverlage:

Anhui Fine Arts Publishing House 安徽美术出版社 
Fujian Fine Arts Publishing House 福建美术出版社
Gansu Fine Arts Publishing House 甘肃人民美术出版社
Guangxi Fine Arts Publishing House 广西美术出版社
Hebei Fine Arts Publishing House 河北美术出版社 
Heilongjiang Fine Arts Publishing House 黑龙江美术出版社
Henan Fine Arts Publishing House 河南美术出版社
Hunan Fine Arts Publishing House 湖南美术出版社
Jiangsu Fine Arts Publishing House 江苏美术出版社
Jiangxi Fine Arts Publishing House 江西美术出版社
Jilin Fine Arts Publishing House 吉林美术出版社
Liaoning Fine Arts Publishing House 辽宁美术出版社
Lingnan Fine Arts Publishing House 岭南美术出版社, Guangdong
People's Fine Arts Publishing House 人民美术出版社, Peking (Beijing)  
Shandong Fine Arts Publishing House 山东美术出版社
Shanghai People's Fine Arts Publishing House 上海人民美术出版社
Sichuan Fine Arts Publishing House 四川美术出版社
Tianjin Fine Arts Publishing House 天津人民美术出版社
Xinjiang Fine Arts Publishing House 新疆美术出版社
Yunnan Fine Arts Publishing House 云南美术出版社
Zhejiang People's Fine Arts Publishing House 浙江人民美术出版社

Siehe auch 
Liste chinesischer Kunstverlage

Verlag (Volksrepublik China)
Liste (Kunst)
Liste (Medien)
Kunst (Volksrepublik China)